Ferdinand Anton Ernst Porsche, connu sous le nom de Ferry Porsche, né le  à Wiener Neustadt en Basse-Autriche et mort le  à Zell am See dans le land de Salzbourg, est un ingénieur autrichien, fondateur-créateur de la firme automobile allemande Porsche AG.

Biographie 
Fils de l'ingénieur Ferdinand Porsche, son activité professionnelle a toujours été étroitement liée avec celle de son père avec qui, en 1931, il créa le bureau de design automobile à Stuttgart, en Allemagne.

Ferry et son père Ferdinand ont largement contribué à la réalisation de la Volkswagen Coccinelle, automobile construite par la volonté d'Adolf Hitler, qui leur avait personnellement commandé ce projet pour copier la décision de Benito Mussolini qui avait commandé la Fiat 500 Topolino au sénateur Agnelli, patron de Fiat, deux ans auparavant.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, son père Ferdinand Porsche est prisonnier de guerre en France, et il devra sa libération grâce à une très forte rançon versée par l'ingénieur italien Piero Dusio, patron de Cisitalia et ami de Ferry.

Ferry a ensuite pris les rênes de l'entreprise familiale et en utilisant les premiers ateliers de Volkswagen dans un état de délabrement avancé, il créa la première voiture « signée » Porsche, la 356.

Il épouse Dorothea Reitz (1911-1985) avec qui il a quatre fils : Ferdinand, Gerhard, Hans-Peter et Wolfgang. Il est l'oncle de Ferdinand Piëch, président du groupe Volkswagen de 2002 à 2015.

Liens externes 

Personnalité de Porsche
Ingénieur autrichien du XXe siècle
Ingénieur automobile
Personnalité autrichienne du monde des affaires
Docteur honoris causa de l'université technique de Vienne
Récipiendaire de la médaille Wilhelm-Exner
Commandeur d'or de l'ordre du Mérite autrichien
Grand officier de l'ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne
Récipiendaire de l'ordre du Mérite de Bade-Wurtemberg
Naissance en septembre 1909
Naissance à Wiener Neustadt
Naissance en Autriche-Hongrie
Décès en mars 1998
Décès en Salzbourg (Land)
Décès à 88 ans